KAA steht für:
 Kenya Airports Authority, kenianische Flughafenbehörde
 Kirchliche Arbeit Alpirsbach, evangelische Stiftung kirchlichen Rechts
 Koninklijke Atletiek Associatie, siehe den belgischen Fußballverein KAA Gent
 Kasama Airport (IATA-Code), Flughafen von Kasama, Nordprovinz (Sambia), Sambia

Kaa steht für:
 Kaa (Libanon), Stadt im Libanon
 Kaa (Botswana), Ort in Botswana
 Kaa (Ghana), Ort im Tolon District, Northern Region (Ghana), Ghana
 Kaa (Salomonen), Insel der Duff-Inseln, Salomonen
 die Schlange aus den Erzählungen Das Dschungelbuch von Rudyard Kipling
 eine andere Bezeichnung der altägyptischen Dynastie Hor Qaa

Kaa ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk J. Van de Kaa, niederländischer Demograph
 Jan van der Kaa (1813–1877), holländischer Maler und Lithograph
 Uwe Kaa (* 1977), deutscher Reggae-Musiker
 Vera Kaa (* 1960; bürgerlich Vera Kaeslin), Schweizer Sängerin

kaa steht für:
 Karakalpakische Sprache (ISO-639-2-Code), kiptschakische Sprache in Usbekistan, Kasachstan, Turkmenistan

Siehe auch:
 KA
 Kah

Abkürzung